Такмичење у скоку удаљ за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 21. и 22. августа на Олимпијском стадиону.

У квалификацијама су учествовала 37 такмичарке из 25 земаља, подељене у две групе А са 18 и група Б са 19 такмичарки. За финале се пласирало 12 од којих су 3 прескочиле квалификациону норму, а 9 се квалификовало према постигнутом резултату.

Земље учеснице 
Учествовалe су 37 такмичарки из 25 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
20. август 2009
{| class="wikitable"
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2009.
|-
|Светски рекорд
|Галина Чистјакова|| 
|7,52
|Лењинград, СССР 
| 11. август 1988
|-
| Рекорд светских првенстава
||Џеки Џојнер-Керси || 
|7,36
|Рим, Италија 
| 4. септембар 1987
|-
|Најбољи резултат сезоне
| Бритни Рис|| 
|7,06
|Белем, Бразил
| 24. мај 2009
|-
| Афрички рекорд 
|Чиома Аџунва||
|7,12
|Атланта, САД
| 2. август 1996
|-
| Азијски рекорд
| Јао Вејли|| 
|7,01|Ђинан, Кина
| 5. јуни 1993
|-
|rowspan=2|Северноамерички рекорд|rowspan=2|Џеки Џојнер-Керси||rowspan=2| 
|rowspan=2|7,49|Њујорк, САД
| 22. мај 1994
|-
|Сестријере, Италија
| 31. јул 1994
|-
| Јужноамерички рекорд| Морен Хига Маги||
|7,26|Богота, Колумбија
| 26. јуни 1999
|-
| Европски рекорд|Галина Чистјакова||
|7,52|Лењинград, СССР 
| 11. август 1988
|-
| Океанијски рекорд| Бронвин Томпсон|| 
|7.00|Мелбурн, Аустралија
|7 март 2002
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршетка Светског првенства 2009.
|-
|Најбољи резултат сезоне| Бритни Рис|| 
|7,10|Берлин, Немачка
| 23. август 2009
|}
 Најбољи резултати у 2009. години 
Десет атлетичарки 2009. године је пре почетка светског првенства (21. августа 2009) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2009.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,75 метара. Норму су прескочило три такмичарке (КВ), а других девет се у финале пласирало преко резултата (кв''').,,

Финале 
,,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 12. Светског првенства 1983—2009.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока удаљ за жене ИААФ. 
 Резултати финала скока удаљ за жене ИААФ.

Скок удаљ за жене
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном